EU poate fi:
 Uniunea Europeană, de la denumirea în engleză, European Union
 Europiu, element chimic cu simbolul Eu
 Universitatea din Edinburgh, în engleză University of Edinburgh
 limba bască, codul ISO 639-1
 Insula Europa, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu